Christian Blom kan syfta på bland andra:

* Christian Blom (1782–1861), norsk tonsättare
 Christian Blom (1870–1960), norsk politiker